Barracouta steht für
Barracouta Ridge, Antarktika
Barracouta Rock, Antarktika
Siehe auch:
Barracuda
 Barrakudas